Dušan Veškovac (ur. 16 marca 1986 - w Kruševac) – serbski piłkarz występujący na pozycji obrońca.

Kariera klubowa 
Veškovac pochodzi z Kruševac i tam też rozpoczął piłkarską karierę w klubie FK Napredak Kruševac. Szybko odkryto jego talent i już w sezonie 2003/2004 był zawodnikiem pierwszej drużyny, w której zadebiutował w Super liga Srbije.

29 stycznia 2014 roku podpisał kontrakt z francuskim Toulouse FC. Kwota transferu wyniosła 0,800 mln euro.

Stan na: 24 lipca 2017 r.

Bibliografia 
 

Piłkarze Napredaku Kruševac
Piłkarze Obilicia Belgrad
Piłkarze Boraca Čačak
Piłkarze FC Wohlen
Ludzie urodzeni w Kruševacu
Piłkarze FC Luzern
Piłkarze BSC Young Boys
Piłkarze Toulouse FC
Piłkarze Troyes AC
Urodzeni w 1986
Serbscy piłkarze